Pločnik je lahko:
 pločnik, del cestišča
 Pločnik, Prokuplje (Srbija)
 Pločnik, Ćićevac (Srbija)